

Banche 
 Emirates NBD 
 National Bank of Detroit 
 National Bank of Dominica

Sigle
 network block device, un metodo per accedere su Linux a dispositivi a blocchi tramite una rete
 next business day, il giorno dopo lavorativo, indicato nei contratti di manutenzione
 No Berlusconi Day

Codici
 nbd – codice ISO 639-3 della lingua gbida